

Индивидуальная гонка 12,5 км

Спринт 7,5 км

Гонка преследования 10 км

Эстафета 3х7,5 км

Примечания

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Биатлон